La professione di chi realizza modelli, come ad esempio maquette, diorami o (nell'abbigliamento) cartamodelli.
La professione di chi realizza modelli virtuali utilizzando software del tipo Computer Aided Design.
Colui che pratica l'hobby del modellismo.